Hammerfest peut désigner :
 Hammerfest, une commune en Norvège.
 Hammerfest, un jeu de plates-formes développé par Motion-Twin.